Ghost Dance peut désigner :
 Le nom anglais de la danse des Esprits, un rituel religieux amérindien.
 Ghost Dance, film britannique de Ken McMullen sorti en 1983 ;
 Ghost Dance, groupe de musique britannique formé en 1985 ;